Het WTA-toernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2001 vond plaats van 23 tot en met 29 juli 2001 in de Amerikaanse stad Stanford. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel won de als derde geplaatste Belgische Kim Clijsters het toernooi nadat ze in de finale de als tweede geplaatste Lindsay Davenport versloeg in drie sets. In het dubbelspel haalde het duo Lee/Prakusya het van Nicole Arendt en Caroline Vis.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Stanford 2001
Stanford